Sabanillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Sabanilla, ort, Coahuila, Parras, 
 Sabanillas, Veracruz, ort, Tuxpan, 
 Sabanillas, Hidalgo, ort, Agua Blanca de Iturbide, 

Robotskapade Mexikoförgreningar